Le terme Euro 2013 peut désigner différentes compétitions sportives à l'échelle européenne : 
 Football : 
 le Championnat d'Europe féminin de football 2013
 le Championnat d'Europe de football espoirs 2013
 Basket-ball :
 le Championnat d'Europe de basket-ball féminin 2013
 le Championnat d'Europe de basket-ball masculin 2013
 Basket-ball en fauteuil roulant :
 le Championnat d'Europe de basket-ball en fauteuil roulant 2013